Shaughnessy může být:

 příjmení
 Frank Shaughnessy (1884–1969) – americký atlet
 Clark Shaughnessy (1892–1970) – americký fotbalový trenér
 Frank Shaughnessy (1911–1982) – kanadsko-americký atlet
 Ed Shaughnessy (1929–2013) – americký bubeník
 Charles Shaughnessy (* 1955) – britský herec
 Meghann Shaughnessyová (* 1979) – americká tenistka

 místopis
 Shaughnessy (Vancouver) – část Vancouveru v Kanadě
 Shaughnessy Village – část Montréal u v Kanadě
 Shaughnessy (Alberta) – vesnice v Albertě v Kanadě